Скелетная эволюция (в англоязычных источниках «skeletal evolution», ) — этап в развитии органического мира, когда в эволюционно короткий период множество генетически далёких организмов приобрели минеральный скелет. Происходит это около 570 миллионов лет назад и на геохронологической шкале кладёт начало кембрию.

Скелетами обзаводятся простейшие (радиолярии и фораминиферы), губки, моллюски, плеченогие, кораллы, трилобиты, а также известковые водоросли.

Это приводит, среди прочего, к тому, что в геологической летописи Земли появляется большое количество ископаемых остатков организмов.

А самим организмам обладание скелетами позволило вырастать до больших размеров и при этом активно перемещаться, а в перспективе и предопределило их выход на сушу.

Предпосылкой стало накопление свободного кислорода в воде, что позволило организмам активно развиваться, а непосредственной причиной — необходимость в защите от хищников.

См. также 
 Кембрийский взрыв
 Эдиакарская биота

Ссылки 
 Кирилл Еськов. История Земли и жизни на ней. Глава 7. Кембрий: «скелетная революция» и пеллетный транспорт.

Макроэволюция
Эволюция групп организмов
Эволюция биосферы